Pachypanchax är ett släkte av fiskar. Pachypanchax ingår i familjen Aplocheilidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Pachypanchax